Das Kriegerdenkmal Peseckendorf ist ein Kriegerdenkmal auf dem denkmalgeschützten Friedhof Peseckendorf im zur Stadt Oschersleben (Bode) gehörenden Dorf Peseckendorf in Sachsen-Anhalt.

Es befindet sich am östlichen Ende des Friedhof Peseckendorf und erinnert an die Gefallenen aus Peseckendorf im Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie an zwei von der SS in den letzten Kriegstagen des 2. Weltkriegs in Peseckendorf erschossenen KZ-Häftlingen.

Das Denkmal besteht aus einer mit Natursteinen versehenen Mauer, die von einem großen Dreiecksgiebel bekrönt wird. An der Wand befindet sich eine Inschriftentafel. Das Denkmal ist insofern ungewöhnlich, als es in der Zeit der DDR entstand, worauf auch der Sprachgebrauch der Inschrift hinweist, und trotzdem, untypisch für die DDR, die Kriegsgefallenen namentlich benennt.

Die Inschrift der Tafel lautet:

Weblinks 
 Peseckendorf, Stadt Oschersleben (Bode), Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt auf www.denkmalprojekt.org

Peseckendorf
Bauwerk in Oschersleben (Bode)
Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs
Gedenkstätte des Zweiten Weltkriegs
Bauwerk des Neoklassizismus in Sachsen-Anhalt